Homôľka může být:

 hora v Nízkých Tatrách viz Homôľka (Nízké Tatry)
 Vrch v Strážovských vrších u Fačkovského sedla, viz Homôľka (1072,8 m n. m.)
 Vrch v Strážovských vrších u obce Dolná Poruba, viz Homôľka (906,6 m n. m.)
 Sedlo pod stejnojmenným vrchem v Nízkých Tatrách, viz Homôľka (sedlo v Nízkych Tatrách)

Reference